Плей-оф Кубка Стенлі 2015 — стартував після регулярного чемпіонату 15 квітня 2015 та фінішував 15 червня  2015.

Учасники плей-оф

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2014/15 

Сезон НХЛ 2014—2015